Grün bzw. Gruen steht für:
 Begrünung, Pflanzen an oder neben Bauwerken und in Grünanlagen
 Grün, Farbe
 Grün (Familienname) (Gruen), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grün (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Grün (Golf), Zielbereich beim Golf
 Grün (Zeitschrift), ehemalige Gartenzeitschrift
 Grün 80, Schweizerische Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau
 Grüne Politik, politische Richtung
 Grüner Wasserstoff, Bezeichnung für elektrolytisch erzeugten Wasserstoff 
 Grünfläche, parkartig oder gärtnerisch gestaltete Freifläche
 Laub (Farbe), Spielkartenfarbe im deutschen Blatt
 (4240) Grün, Hauptgürtelasteroid
 Unternehmen Grün der Wehrmacht 1940 (geplant)
 Unreife von Früchten, siehe dazu Fruchtreife

Grün ist der Name folgender geographischer Objekte:
 dt. veraltet Grün, Grône, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Grün (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Grün (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Grün (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Grün (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Grün (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Grün (Lengenfeld), Ortsteil der Stadt Lengenfeld, Vogtlandkreis, Sachsen
 Grün (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grün (Pielenhofen), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grün (Röslau), Ortsteil der Gemeinde Röslau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Grün (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grün (Vorbach), Ortsteil der Gemeinde Vorbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grün (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Grün (Gemeinde Haiming), Weiler in der Ortschaft Haimingerberg, Gemeinde Haiming (Tirol)
 Grünhöfe (Gemeinde Navis), Gemeindeteil von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Doubrava (Aš), deutsch: Grün, Ortsteil der Stadt Aš, Okres Cheb, Tschechien
 Grün (Insel) im Rhein
 Zelená Lhota, Gemeinde Nýrskoim Šumava, Tschechien (dt. Grün, Neuern, Böhmerwald)

Siehe auch:

 -grün
 Grüne
 Grühn
 Gruehn
 Grünn
 Krün
 Groen
 Aal grün
 Villa Grün
 Green